Ejby Kirke kan henvise til flere forskellige:
 Ejby Kirke (Middelfart Kommune)
 Ejby Kirke (Køge Kommune)